Three Islands ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Three Islands (Maine)
 Three Islands (Montana)
 Three Islands (New Hampshire)
 Three Islands (Texas)

in Australien:
 Three Islands (Queensland)

Siehe auch:
 Three-Islands-Group-Nationalpark, Nationalpark in Queensland, Australien